Иоганн II (; ) — бургграф Нюрнберга из дома Гогенцоллернов. Был старшим сыном Фридриха IV и Маргариты Гёрцкой.

Биография 
Иоганн наследовал своему отцу в 1332 году. Фридриху удалось расширить владения франконских Гогенцоллернов. В 1338 году герцог  из рода Орламюнде заложил Иоганну свой замок Плассенбург в городе Кульмбах, сам город Кульмбах, а также некоторые близлежащие поселения. После смерти в 1340 году Отто VII, не оставившего после себя наследника мужского пола, эти земли по договору перешли Иоганну.

Во время правления Иоганна в Нюрнберге прошла эпидемия чумы, унёсшая жизни многих горожан. В это же время по городу прошли еврейские погромы, так как евреи были обвинены виновниками этого несчастья. Иоанн не предпринял попыток защитить последних.

Семья 
Жена — Елизавета, графиня фон Хеннеберг (ум. 1377), дочь Бертольда VII.

Дети:
 Маргарита
 Елизавета
 Анна (ум. 1383), аббатиса монастыря Химмелькрон (1370—1383)
 Адельхайд
 Фридрих V (бургграф Нюрнберга) (1333—1398)

Предки

Ссылки 
 Биография в Neue deutsche Biographie

Бургграфы Нюрнберга
Гогенцоллерны